The Reason – singolo di Céline Dion del 1997
 The Reason – album di Beanie Sigel del 2001
 The Reason – album degli Hoobastank del 2003
 The Reason – singolo degli Hoobastank del 2004
 The Reason – EP degli X Ambassadors del 2014